Název Husí potok má více vodních toků:

 Husí potok (přítok Malého Labe) – levostranný přítok Malého Labe v okrese Trutnov
 Husí potok (přítok Odry) – levostranný přítok Odry v okrese Nový Jičín
 Husí potok (přítok Teleka) – pravostranný přítok Teleka v okrese Sabinov